Jean-Baptiste Drouet kan syfta på:

 Jean-Baptiste Drouet (1763–1824), fransk revolutionspolitiker
 Jean-Baptiste Drouet d'Erlon (1765–1844), fransk militär